

Persoane ce poartă numele de Rafael
Rafael, pictor italian
Rafael Nadal
Rafael Márquez
Rafael van der Vaart
Rafael Alberti
Rafael Eitan
Rafael Correa
Rafael Sabatini
Rafael (muzician), cântăreț, chitarist și compozitor român